Cet article est un complément de l'article Monogatari. Il présente la liste des light novels Monogatari.

Liste des volumes 

|}

|}

Références 

Light novel